Мамытбеков — фамилия.

 Мамытбеков, Асылжан Сарыбаевич (род. 1968) — министр сельского хозяйства Казахстана (2011—2016).
 Мамытбеков, Едил Куламкадырович (род. 1964) — депутат сената парламента Казахстана (с 2017 года).